Buffini ist der Familienname folgender Personen:

 Damon Buffini (* 1962), englischer Geschäftsmann
 Moira Buffini (* 1965), britische Dramatikerin und Drehbuchschreiberin